Ian Moir ist der Name folgender Personen:

* Ian Moir (Rugbyspieler) (1932–1990), australischer Rugby-League-Spieler
 Ian Moir (Fußballspieler) (1943–2015), schottischer Fußballspieler
 Ian Moir (Radsportler) (* 1991), US-amerikanischer Radsportler